Радюки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Радюки — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Радюки — агрогородок в Шарковщинском районе Витебской области.
 Радюки — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Радюки — деревня в Воложинском районе Минской области.